Uigu bezeichnet:
 Uigu (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Uigu (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uigu (Insel) (Sutherland Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland